GSP est un sigle pouvant faire référence à :
 GSP Beograd, une société gérant les transports en commun de la ville de Belgrade ;
 , deux stades de football situé à Strovolos, à Chypre ;
 Groupement sportif des pétroliers, un important club omnisports d'Alger ;
 Groupe de sécurité de proximité, un groupe locale de la police nationale française ;
 Georges St-Pierre, un pratiquant canadien d'arts martiaux mixtes ;
 Gestion des services de publication, des méthodes et des outils de gestion des dispositifs de production de documents.